Красногі́рка (до 1948 — Кенеґез, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Історія 
Поблизу Кірового виявлено залишки двох поселень доби ранньої і пізньої бронзи.

Примітки